Тринаеста сезона Звезда Гранда одржана је током 2018. и 2019. године. Жири у овој сезони чине Драган Стојковић Босанац, Ана Бекута, Јелена Карлеуша, Марија Шерифовић, Вики Миљковић и Ђорђе Давид. Ово је прва сезона у којој је уведен менторски формат такмичења. У овој сезони сваки члан жирија ће формирати свој тим такмичара које ће да обучава, тако да осим такмичара, такмичиће се и ментори.

Тимови 

Боје

 

Такмичар - Испао из такмичења
Такмичар - Отишао у бараж

Финале 

Финале 13. сезоне музичког такмичења Звезде Гранда одржано је 20. јуна 2019. године у Грандовом студију на Кошутњаку. Ове сезоне о победнику одлучивао је стручни жири из региона и публика. Стручни жири гласао је по евровизијском принципу, давајући оцене финалистима од 1 до 12 (без 9 и 11). Највише представника у финалу имале су Марија Шерифовић (4) и Јелена Карлеуша (4). Са по 2 представника у финалу нашли су се Ана Бекута, Драган Стојковић Босанац, Ђорђе Давид и Вики Миљковић. Менторски тим Саша Поповић и Снежана Ђуришић није имао представнике у финалу. Победница 13. сезоне такмичења Звезде Гранда је Џејла Рамовић, из тима Марије Шерифовић. Она је освојила највише гласова стручног жирија али и највише гласова публике. 

{| class="wikitable sortable" style="width:80%;"
|- style="background:white; text-align:center;"
! scope="col" |Финалисти
! scope="col" | Ментор
! scope="col" | Жири
! scope="col" | Публика
! scope="col" | Укупно
! scope="col" | Пласман
|-
! scope="row", style="background:#FF0000;" |Џејла Рамовић  
! style="background:#FF0000;" |Марија Шерифовић
! style="background:#FF0000;" |334
! style="background:#FF0000;" |683
! style="background:#FF0000;"|1017
! style="background:#FF0000;" | 1. место
|-
! scope="row", style="background:#FFFF33;"|Милица Чикарић  
! style="background:#FFFF33;"|Јелена Карлеуша
! style="background:#FFFF33;"|223
! style="background:#FFFF33;"|168
! style="background:#FFFF33;"|391
! style="background:#FFFF33;"| 2. место
|-
! scope="row", style="background:#9AFF9A;" |Санел Смоло  
! style="background:#9AFF9A;"|Драган Стојковић Босанац
! style="background:#9AFF9A;"|68
! style="background:#9AFF9A;"|219
! style="background:#9AFF9A;"|287
! style="background:#9AFF9A" | 3. место
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Ахмед Ораховчић  
! style="background:#ffffdd" |Марија Шерифовић
! style="background:#ffffdd" |138
! style="background:#ffffdd" |132
! style="background:#ffffdd" |270
! style="background:#ffffdd" | 4. место
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Мартинијан Кириловски 
! style="background:#ffffdd" |Јелена Карлеуша
! style="background:#ffffdd" |133
! style="background:#ffffdd" |95
! style="background:#ffffdd" |228
! style="background:#ffffdd" | 5. место
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Армин Јусуфовић  
! style="background:#ffffdd" |Марија Шерифовић
! style="background:#ffffdd" |133
! style="background:#ffffdd" |80
! style="background:#ffffdd" |213
! style="background:#ffffdd" | 6. место
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Катарина Јовановић 
! style="background:#ffffdd" |Јелена Карлеуша
! style="background:#ffffdd" |142
! style="background:#ffffdd" |45
! style="background:#ffffdd" |187
! style="background:#ffffdd" | 7. место
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Огнен Здравковски 
! style="background:#ffffdd" |Марија Шерифовић
! style="background:#ffffdd" |124
! style="background:#ffffdd" |48
! style="background:#ffffdd" |172
! style="background:#ffffdd" | 8. место
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Стефан Петровић Космајац 
! style="background:#ffffdd" |Вики Миљковић
! style="background:#ffffdd" |74
! style="background:#ffffdd" |95
! style="background:#ffffdd" |169
! style="background:#ffffdd" | 9. место
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Дарко Коцевски Даринос 
! style="background:#ffffdd" |Ђорђе Давид
! style="background:#ffffdd" |109
! style="background:#ffffdd" |26
! style="background:#ffffdd" |135
! style="background:#ffffdd" | 10. место
|-
!scope="row", style="background:#ffffdd" |Филип Пецовски 
! style="background:#ffffdd" |Јелена Карлеуша
! style="background:#ffffdd" |48
! style="background:#ffffdd" |82
! style="background:#ffffdd" |130
! style="background:#ffffdd" | 11. место
|-
!scope="row", style="background:#ffffdd" |Бењамин Кличић 
! style="background:#ffffdd" |Вики Миљковић
! style="background:#ffffdd" |35
! style="background:#ffffdd" |93
! style="background:#ffffdd" |128
! style="background:#ffffdd" | 12. место
|-
!scope="row", style="background:#ffffdd" |Невена Стојковић 
! style="background:#ffffdd" |Ана Бекута
! style="background:#ffffdd" |96
! style="background:#ffffdd" |20
! style="background:#ffffdd" |116
! style="background:#ffffdd" | 13. место
|-
!scope="row", style="background:#ffffdd" |Алем Кадић  
! style="background:#ffffdd" |Драган Стојковић Босанац
! style="background:#ffffdd" |59
! style="background:#ffffdd" |56
! style="background:#ffffdd" |115
! style="background:#ffffdd" | 14. место
|-
!scope="row", style="background:#ffffdd" |Невена Стојановић Ненси 
! style="background:#ffffdd" |Ана Бекута
! style="background:#ffffdd" |76
! style="background:#ffffdd" |7
! style="background:#ffffdd" |83
! style="background:#ffffdd" | 15. место
|-
!scope="row", style="background:#ffffdd" |Милица Атанацковић 
! style="background:#ffffdd" |Ђорђе Давид
! style="background:#ffffdd" |64
! style="background:#ffffdd" |7
! style="background:#ffffdd" |71
! style="background:#ffffdd" | 16. место
|-  style="background:white; text-align:center;"

Гласање

 - Помоћу златног гласа такмичар/ка отишао/ла у следећи круг

Успешност ментора 

Приказ успешности ментора по оценама које су добијали њихови кандидати у емисијама.

Најуспешнији ментор у другом кругу била је Марија Шерифовић, а у трећем Вики Миљковић.

<table>

Међусобни дуели ментора 

У левом делу табеле дати су резултати по поенима, а у десном по победама, с тим што уколико је неки дуел завршен нерешено и једном и другом ментору се додаје по 0,5. У експоненту су наведени гласови освојени у прегласавању, до кога долази када оба кандидата освоје свих 5 гласова.

Прве песме финалиста 
У табели приказане су све прве песме које су финалисти објавили до завршетка следеће (14.) сезоне. Две песме објавили су Мартинијан Кириловски и Филип Пецовски. Једну песму објавили су Џејла Рамовић, Санел Смоло, Армин Јусуфовић, Катарина Јовановић, Огнен Здравковски, Алем Кадић, Невена Стојановић Ненси и Милица Атанацковић која је објавила дует са колегом Жељком Шашићем. Финалисти чије се прве песме чекају су Милица Чикарић, Ахмед Ораховчић, Стефан Петровић Космајац, Дарко Коцевски Даринос, Бењамин Кличић и Невена Стојковић.
{| class="wikitable sortable" style="width:50%;"
|- style="background:white; text-align:center;"| 
! scope="col" |Финалисти
! scope="col" | Назив песме
|-
! scope="row", style="background:#9AFF9A;" |Џејла Рамовић 
! style="background:#9AFF9A;" |"Руине"
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd;"|Милица Чикарић 
! style="background:#ffffdd;"|TBA
|-
! scope="row", style="background:#9AFF9A;" |Санел Смоло 
! style="background:#9AFF9A;"|"Остави ме вуковима"
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Ахмед Ораховчић  
! style="background:#ffffdd" |TBA
|-
! scope="row", style="background:#9AFF9A" |Мартинијан Кириловски 
! style="background:#9AFF9A" |"Пола света", "Златокоса"
|-
! scope="row", style="background:#9AFF9A" |Армин Јусуфовић 
! style="background:#9AFF9A" |"Туђа воља"
|-
! scope="row", style="background:#9AFF9A" |Катарина Јовановић 
! style="background:#9AFF9A" |"Фалиш за медаљу"
|-
! scope="row", style="background:#9AFF9A" |Огнен Здравковски 
! style="background:#9AFF9A" |"Извини"
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Стефан Петровић Космајац 
! style="background:#ffffdd" |TBA
|-
! scope="row", style="background:#ffffdd" |Дарко Коцевски Даринос 
! style="background:#ffffdd" |TBA
|-
!scope="row", style="background:#9AFF9A" |Филип Пецовски 
! style="background:#9AFF9A" |"Crni lamborghini", "Hola mami"
|-
!scope="row", style="background:#ffffdd" |Бењамин Кличић 
! style="background:#ffffdd" |TBA
|-
!scope="row", style="background:#ffffdd" |Невена Стојковић 
! style="background:#ffffdd" |TBA
|-
!scope="row", style="background:#9AFF9A" |Алем Кадић  
! style="background:#9AFF9A" |"Рачун за љубав"
|-
!scope="row", style="background:#9AFF9A" |Невена Стојановић Ненси 
! style="background:#9AFF9A" |"300%"
|-
!scope="row", style="background:#9AFF9A" |Милица Атанацковић 
! style="background:#9AFF9A" |"Ко ће сада да ти брани"
|-  style="background:white; text-align:center;"

Референце

Спољашње везе 

  
 Звезде Гранда на сајту Прве српске телевизије 

13